Новоспа́сское — топоним.

Россия 
 Новоспасское — родовая усадьба композитора М. И. Глинки.

 Новоспасское — село в Становлянском районе Липецкой области.
 Новоспасское — село в Починковском районе Нижегородской области.
 Новоспасское — село в Александровском районе Оренбургской области.
 Новоспасское — село в Матвеевском районе Оренбургской области.
 Новоспасское — посёлок в Шигонском районе Самарской области.
 Новоспасское — село в Пугачёвском районе Саратовской области.
 Новоспасское — село в Хвалынском районе Саратовской области.
 Новоспасское — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Новоспасское — село в Первомайском районе Тамбовской области.
 Новоспасское — деревня в Кимовском районе Тульской области.
 Новоспасское — деревня в Киреевском районе Тульской области.
 Новоспасское — посёлок городского типа в Новоспасском районе Ульяновской области.
 Новоспасское — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги.

Украина 
 Новоспасское — село в Магдалиновском районе Днепропетровской области.
 Новоспасское — село в Приазовском районе Запорожской области.

См. также 
 1-е Новоспасское
 2-е Новоспасское
 Новоспасское городское поселение
 Новоспасское сельское поселение
 Новоспасовка